«Сибирский цирюльник» — фильм режиссёра Н. Михалкова (1998)
 «Сибирский цирюльник» — издательский дом Н. Михалкова, основанный в 2002 году. Кроме книг, выпускает культурно-исторический журнал «Свой»

См. также 
 Севильский цирюльник (значения)